Little Vermilion River ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Little Vermilion River (Illinois River), in Illinois
 Little Vermilion River (Wabash River), in Illinois und Indiana